Álvaro Fernandes o António Fernandes, explorador i navegant portuguès del 
 Ambrósio Fernandes
 António Fernandes (1962), jugador d'escacs de Pampilhosa da Serra, Portugal 
 Bernardo Fernandes da Silva (São Paulo, Brasil, 1965), futbolista brasiler 
 Duarte Fernandes (), diplomàtic portuguès i el primer europeu a establir relacions diplomàtiques amb Tailàndia 
 Edite Fernandes, davantera de futbol internacional des del 1997 per Portugal 
 Gelson Fernandes
 João Fernandes Lavrador, navegant portuguès de finals del 
 Joaquim Teófilo Fernandes Braga (Ponta Delgada, Açores, 1843 - Lisboa, 1924), President de la República portuguesa (1910-11)
 Lucas Fernandes (futbolista) (São Bernardo do Campo, 1997), futbolista brasiler 
 Michel Fernandes Bastos (Pelotas, Rio Grande do Sul, 1983), futbolista brasiler
 Manuel Fernandes
 Millôr Fernandes dibuixant, humorista i dramaturg brasiler 
 Paula Fernandes (Sete Lagoas, Minas Gerais, 1984), cantant brasilera, compositora i intèrpret de música country
 Pedro Fernandes de Queiros, mariner i explorador portuguès al servei de la corona espanyola
 Serafim Fernandes de Araújo